In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Jatisari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karawang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Jatisari (Jakenan), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Jatisari (Jatisrono), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Jatisari (Mijen), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Jatisari (Kebumen), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Jatisari (Subah), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Jatisari (Kedungjajang), een plaats in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java
 Jatisari (Jenggawah), een plaats in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Jatisari (Bojongpicung), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Jatisari (Cileungsi), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Jatisari (Cisompet), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Jatisari (Jatiasih), een plaats in het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
 Jatisari (Karangpawitan), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Jatisari (Sindangbarang), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Jatisari (Tanjungsari), een plaats in het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
 Jatisari (Madang Suku I), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra